Miejscowości w Nowej Zelandii:
 Spencerville – miejscowość w regionie Canterbury

Miejscowości w USA:
 Spencerville – jednostka osadnicza w stanie Maryland, w hrabstwie Montgomery
 Spencerville – jednostka osadnicza w stanie Nowy Meksyk, w hrabstwie San Juan
 Spencerville – wieś w stanie Ohio, w hrabstwie Allen